Giovanni Gallini (1728-1805), danseur, maître à danser et chorégraphe italien ;
 Jacqueline Piatier née Gallini (1921-2001), journaliste et critique littéraire française.
 Jean-François Gallini (1860-1923), homme politique français ;
 Pina Gallini (1888-1974), actrice italienne.